Geografia:
Cims
 Rocalta: cim del municipi de Fígols i Alinyà (Alt Urgell)
 Rocalta: cim del municipi de la Conca de Dalt (Pallars Jussà)
Altres topònims
 Rocalta: nom que pren un dels vessants de la Serra de Boixeder, al municipi de la Vansa i Fórnols (Alt Urgell)
 Obaga de Rocalta: obaga situada als vessants del cim de Rocalta, a Conca de Dalt (Pallars Jussà)